Позин — еврейская фамилия. Имеет женскую форму Позина.

Известные носители:
 Позин, Александр Владиславович (род. 1957) — советский и российский скульптор.
 Позин, Алексей Викторович (род. 1971) — российский валторнист и композитор.
 Позин, Леонид Самуилович (род. 1937) — советский и израильский учёный в области процессов и аппаратов химической технологии, филолог, кандидат технических наук.

См. также 
 Позина — коммуна в Италии, располагается в провинции Виченца области Венеция.